Niemcy:
 Boock – dzielnica gminy Altmärkische Höhe, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Boock – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Peter-Jürgen Boock – terrorysta, członek niemieckiej RAF